Есполов:
 Есполов, Тлектес Исабаевич (род. 1952) — советский и казахстанский учёный, кандидат технических наук, доктор экономических наук (1997), профессор (2001), академик Национальной академии наук Казахстана (НАН) (2008).
 Есполов, Бектенбай Тлектесулы — аким района Алматы города Нур-Султан.